Osoby o tym nazwisku:
 Alojzy Senkowski – polski prawnik i wojskowy
 Zbigniew Senkowski – polski polityk, działacz związkowy, poseł na Sejm